Morawica kan syfta på följande platser:

Polen 

 Morawica (kommunhuvudort), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat kielecki, 
 Morawica (kommun), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat kielecki, 
 Morawica (ort), Lillpolens vojvodskap, Powiat krakowski,

Tjeckien 

 Moravice (vattendrag), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar